Cicuta sachalinensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Gen-Iti Koidzumi. Cicuta sachalinensis ingår i släktet sprängörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sprängörter
sachalinensis